365
 365 (banda)
 365 (canção)

0365